Hermolaüs ou Hermolaus ou Hermolaos peut faire référence à :

 Hermolaos, page macédonien attaché au service d'Alexandre le Grand, exécuté en 327 av. J.-C.
 Hermolaos, avec Hermippe et Hermocrate, prêtre et martyr sous Maximien (v. 305).
 Hermolao Barbaro ou Hermolaus Barbarus le Jeune ou Ermolao Barbaro, humaniste italien de la Renaissance, qui fut tout à la fois écrivain, professeur et diplomate (1454-1493).